La Thaïlande est un pays à contraste, un quart de la population est regroupé dans la zone centrale avec l'agglomération de Bangkok. En province, aucune ville ne dépasse officiellement les  habitants, mais cela ne représente pas vraiment la réalité à cause du système de recensement qui s'effectue toujours à partir de la localité de naissance. L'exode rural depuis les années 1960 a complètement faussé les chiffres et de très nombreux habitants des grandes villes n'y sont pas officiellement comptabilisés.

D'autre part, un certain flou persiste dans les sources accessibles permettant de donner des chiffres de population vérifiés. Les chiffres repris dans le tableau ci-dessous proviennent des données présentes dans la page de Wikipédia en allemand et sont à croiser avec les deux sources données en liens externes.

Classifications administratives 
La Thaïlande classe les agglomérations en quatre niveaux :

 City (thesaban nakhon) - 23
 Villes (thesaban muang) - 118
 Petites villes (thesaban tambon) - 1 456 ()
 Villages (muban) - 79 944 (en 2008)

Tableau des 82 villes de plus de 40 000 habitants en 2007

Annexes

Sources

Notes et références

Liens externes

 City population statistiques pour 2000

Villes
Thailande